

Communes 

 Tourny, une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Normandie.
 Tourny, une commune du Burkina Faso, située dans le département de Sindou de la province de Léraba.

Personnage 

 Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny, un administrateur et intendant français du .

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme